La Región Metropolitana de Contestado es una región metropolitana de Brasil creada el 2012 por la ley estatal n°571. Su ciudad sede es Joaçaba, y esta formada por 45 municipios.

Municipios

Véase también 
 Regiones metropolitanas del Brasil

Referencias

Enlaces externos 
 AMREC

Contestado
Geografía de Santa Catarina